Schleiter ist der Familienname folgender Personen: 

 Adolf Schleiter (1792/1793–1864), deutscher Mathematiker 
 Hans Schleiter (1920–2016), deutscher Tiermediziner und Hochschullehrer 
 Michael Schleiter (1955–1996), deutscher Maler